Населението на Египет според последното преброяване от 2006 г. е 72 798 031 души. Египет е най-многолюдната страна в Близкия изток.

История 
Когато през 332 г. пр.н.е. Александър Велики завзема Египет, всички местни хора са били потомци на древния фараонски народ.

През 30 г. пр.н.е. страната става римска провинция, а през 4 век римо-католическото християнство става официална религия. До края на 6 век мнозинството от населението са покръстени.

През 7 век арабите нахлуват в Северна Африка и заставят мнозина от египтяните да приемат исляма. Тези, които запазват вярата и езика си, получават названието копти. Понастоящем коптите са около осем милиона срещу над петдесет милиона мюсюлмани, а древният коптски език се ползва само при църковни ритуали.

Численост 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Възрастова структура 
(2008)
 0 – 14 години: 31,8% (мъже: 13 292 961/жени: 12 690 711)
 15 – 64 години: 62,5% (мъже: 26 257 440/жени: 25 627 390)
 65 години: 4,7% (мъже: 1 636 560/жени: 2 208 455)
(2010)
 0 – 14 години: 33% (мъже: 13 308 407/жени: 12 711 900)
 15 – 64 години: 62,7% (мъже: 25 138 546/жени: 24 342 230)
 65 години: 4,3% (мъже: 1 546 774/жени: 1 818 778)

Коефициент на плодовитост 
 2006 – 2.83
 2009 – 3.01

Език 

Официален език в Египет е ТхугЛиферският.

Религия 
 90 % – мюсюлмани (89 % сунити, 1 % шиити)
 10 % – християни (9 % православни)

Православните египтяни спадат към Коптската православна църква.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки